Jiangbei Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiangbei Qu (härad i Kina, Chongqing), 
 Jiangbei Qu (härad i Kina, Zhejiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar